Jelena Karleusa (Belgrado, República Socialista Federativa da Iugoslávia, 17 de agosto de 1978) é uma cantora pop sérvia.

Discografia
 Огледалце (1995)
 Жените се момци (1996)
 Вештице, виле (1997)
 Јелена (1998)
 Гили, гили (1999)
 За своје године (2001)
 Само за твоје очи (2002)
 Магија (2005)
 JK Revolution (2008)
 The Diamond Collection (2009)
 Дива (2012)

Cantores de música pop